Cerefolho é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:
 
 Anthriscus cerefolium
 Chaerophyllum temulum